Arnold germán eredetű férfikeresztnév
 Arnold, régi német családnév
 Arnold, kisváros az angliai Nottinghamshire-ben